Бар-Хадад  — сын Хадада) — имя трёх сирийских царей. Упомянуты в Ветхом Завете Библии как Венедады (, Бен Хадады; ):

 Бар-Хадад I (890 — 860 годы до н. э.) — сын Табримона.
 Бар-Хадад II (860 — 842 годы до н. э.) — сын и преемник Бар-Хадада I, предшественник Азаила.
 Бар-Хадад III (796 — 770 годы до н. э.) — сын и преемник Азаила.

Библейские имена
Персонажи Ветхого Завета
Цари Дамаска